Эванджелисти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Эванджелисти, Валерио (1952—2022) — итальянский писатель, сценарист.
 Эванджелисти, Джованни (род. 1961) — итальянский легкоатлет, прыгун в длину.
 Эванджелисти, Франка (род. 1935) — итальянская певица и поэтесса.
 Эванджелисти, Франко (1923—1993) — итальянский политик.